Le ’château de la Combe' peut désigner :
 le château de la Combe, située à Sermur dans la Creuse ;
 le château de la Combe, situé à Prissé, en Saône-et-Loire.
 le château de la Combe, situé à Irigny, dans le Rhône.
 le château de la Combe, situé à Saint-Germain-au-Mont-d'Or, dans le Rhône.

Homonymie de toponyme